Osoby o tym nazwisku:
 Andrij Markowycz – ukraiński piłkarz
 Łew Markowycz – ukraiński działacz społeczny